Интерконтинентални куп је кошаркашко такмичење усвојено од стране ФИБА да окупи најбоље клубове из националних савеза чланова ФИБА (без професионалних НБА клубова) и да званично одлучи најбољи клуб на свету.

Тренутно победник Лиге ФИБА Америка игра двомеч са освајачем Евролиге за трофеј Интерконтиненталног купа. ФИБА је најавила да планира да прошири турнир и да већ од 2014. укључи тимове из ФИБА Африка Купа шампиона, ФИБА Азија Купа шампиона, Националне кошаркашке лиге Аустралије (ФИБА Океанија) и можда НБА. Због познатог сукоба на релација ФИБА—Евролига, у Интерконтиненталном купу од 2016. године уместо победника Евролиге учествују победници ФИБА Купа Европе или ФИБА Лиге шампиона.

Историја 
Интерконтинентални куп је првобитно организован између 1966. и [1987. године. Године 1973. такмичење је усвојило име Интерконтинентални куп Вилијам Џоунс, у част генералног секретара ФИБА. Године 1996. ФИБА је покушала да обнови такмичење реорганизацијом Интерконтиненталног купа у плеј-оф систем, а у такмичењу је учествовао победник ФИБА Евролиге и победник Лиге Судамерикана (првак Јужне Америке). Њега је наследио Мекдоналдс шампионат, који је укључивао и НБА клубове, међутим то није било званично такмичење као Интерконтинентални куп.

Августа 2013. постигнут је споразум између Евролиге, ФИБА Америка и ФИБА, којим је Интерконтинентални куп обновљен, а у првом издању за трофеј ће се борити победници Евролиге и Лиге ФИБА Америка.

Победници

Успешност клубова

Успешност држава

Најкориснији играчи

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт ФИБА

И